Thecideidae är en familj av armfotingar. Thecideidae ingår i ordningen Thecideida, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thecideidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Thecideidae